Хот чоколат () британски је поп бенд, коју је основао Ерол Браун. Највише успеха бенд је имао током седамдесетих и почетком осамдесетих година 20. века. Бенд је имао барем један хит између 1970. и 1984. године. Такође, њихова песма -{You Sexy Thing}-, је била на топ 10 три деценије.

Музичка каријера 

Први назив бенда био је -{Hot Chocolate Band}-, а касније је музички продуцент Мики Мост, скратио име у -{Hot Chocolate}-.

Започели су каријеру снимањем реге верзије песме Give Peace a Chance музичара Џона Ленона, али Браун је рекао да је потребно одобрење. Контактирао је Епл рекордс, и рекли су да се Ленону свидела њихова верзија и бенд је накнадно потписао уговор са Епл рекордсом. . Веза са Еплом је била кратка као Битлсима који су се распали 1970.

Године 1970, уз помоћ музичког продуцента Микија Моста, почели су издавати песме који су постали хитови, као што су: -{Love Is Life}-, -{Emma}-, -{You Could Have Been a Lady}- и -{I Believe in Love}-. Сва ова издања су издате за РАК рекордс, чији је власник Мост.

У јуну 1977, након 15 хитова, њихова песма -{So You Win Again}- је доспела на број 1 у Уједињеном Краљевству. Текст је написао Мики Моуст, а продуцирао је Рас Болард. 

Почетком осамдесетих, бенд издаје још један велики хит -{It Started With a Kiss}-, који је доспео на број 5 у Уједињеном Краљевству.

Бенд се распада 1986. године, а Ерол Браун започиње соло каријеру. Бенд се поново окупља 1992. године са новом поставом. Грег Банис замењује Ерола Брауна. Године 2010. Кени Сајмон постаје главни вокал бенда.

Дискографија

Студијски албуми 
 Cicero Park (1974)
 Hot Chocolate ( 1975)
 Man to Man (1976)
 Every 1's a Winner (1978)
 Going Through the Motions (1979)
 Class (1980)
 Mystery (1982)
 Love Shot (1983)
 Strictly Dance (1993)

Компилације 
 XIV Greatest Hits (1976)
 20 Hottest Hits (1979)
 The Very Best of Hot Chocolate (1987)
 Their Greatest Hits (1993)
 The Most of Hot Chocolate (1996)
 Greatest Hits Part Two (1999)
 Best of the 70s (2000)
 Brother Louie (2002)
 The Essential Collection (2004)
 A's B's & Rarities (2004)
 Hottest Hits (2009)

Синглови

Референце

Спољашње везе 
 
 Сајт Ерола Брауна
 

Британске диско групе
Британске поп групе
Британске соул групе
Британске фанк групе
Музичке групе из Лондона
Музичке групе основане 1968.
Музичке групе из 1970-их
Музичке групе из 1980-их
Музичке групе из 1990-их
Музичке групе из 2000-их
Музичке групе из 2010-их